Штефан Чел Маре има више значења:

 Општина Штефан Чел Маре (Бакау), општина у округу Бакау у Румунији
 Општина Штефан Чел Маре (Калараш), општина у округу Калараш у Румунији